Stati Uniti d'America
Hendersonville – capoluogo della Contea di Henderson, Carolina del Nord
Hendersonville – CDP della Contea di Washington, Pennsylvania
Hendersonville – città della Contea di Sumner, Tennessee